Jozef Hal’ko (1904–1987) szlovák katolikus pap
Jozef Hal’ko (1964) szlovák katolikus püspök